Le Zeffiro (destroyer) peut faire référence à 2 destroyers de la Marine royale italienne (en italien : Regia Marina). 
 Zeffiro (1904) de la classe Nembo lancé en 1904
 Zeffiro (1927) de la classe Turbine lancé en 1927

Homonymie de bateaux